POST, a számítógép BIOS-a által végrehajtott önellenőrzés

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Post (Oregon)
 Post (Texas)
 Irán
 Post (Irán)

Zene 
 Post, Björk-album
 Post, Paul Kelly-album